Namibia Red Cross Society, Società Nazionale di Croce Rossa della Repubblica della Namibia
 Natural Resources Conservation Service – agenzia del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America
Nigerian Red Cross Society, Società Nazionale di Croce Rossa della Repubblica Federale della Nigeria